Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Óscar Hernández e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Mounir El Aarej e Marc Fornell Mestres 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Óscar Hernández /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyörgy (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez /  Gabriel Trifu (primo turno)
 Manuel Jorquera /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2004